Брент може да се отнася до:
 Брент – петрол.
 Метод на Брент
 Брент – административен район в Лондон (London Borough of Brent)

Хора 
 Ричард Брент (1946 -) – математик